Pingshan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Pingshan (平山县) der bezirksfreien Stadt Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Pingshan (Shijiazhuang)
 den Kreis Pingshan (屏山县) der bezirksfreien Stadt Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Pingshan (Yibin)
 den Stadtbezirk Pingshan (平山区) der bezirksfreien Stadt Benxi in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Pingshan (Benxi)
 den Stadtbezirk Pingshan (坪山区) der Stadt Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Pingshan (Shenzhen)
 die Großgemeinde Pingshan (平山镇) im Stadtbezirk Acheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Pingshan (Acheng)
 die Großgemeinde Pingshan (坪山镇) im Kreis Dianjiang in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Pingshan (Dianjiang)
 die Großgemeinde Pingshan (平山镇) der Stadt Gaozhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Pingshan (Gaozhou)
 die Großgemeinde Pingshan (平山镇) im Kreis Huaining in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Pingshan (Huaining)
 die Großgemeinde Pingshan (平山镇) im Kreis Lanxi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Pingshan (Lanxi)
 die Großgemeinde Pingshan (平山镇) im Kreis Lingshan im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Pingshan (Lingshan)
 die Großgemeinde Pingshan (平山镇) im Kreis Luzhai im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Pingshan (Luzhai)
 die Großgemeinde Pingshan (平山镇) im Kreis Pingnan im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Pingshan (Pingnan)
 die Großgemeinde Pingshan (平山镇) im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Pingshan (Pingshan, Shijiazhuang)
 die Großgemeinde Pingshan (屏山镇) im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Pingshan (Pingshan, Yibin)
 die Großgemeinde Pingshan (屏山镇) im Kreis Shicheng in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Pingshan (Shicheng)
 die Großgemeinde Pingshan (屏山镇) im Kreis Si in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Pingshan (Si)
 die Gemeinde Pingshan (屏山乡) im Kreis Datian in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Pingshan (Datian)
 die Gemeinde Pingshan (平山乡) im Stadtbezirk Hanjiang in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Pingshan (Hanjiang)
 die Gemeinde Pingshan (平山乡) im Kreis Hezhang in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Pingshan (Hezhang)
 die Gemeinde Pingshan (平山乡) im Kreis Lianghe in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Pingshan (Lianghe)
 die Gemeinde Pingshan (屏山乡) im Kreis Long’an im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Pingshan (Long’an)
 die Gemeinde Pingshan (平山乡) im Kreis Zhuzhou in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Pingshan (Zhuzhou)
 die Nationalitätengemeinde Pingshan der Gelao und Dong (坪山仡佬族侗族乡) im Kreis Shiqian in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Pingshan (Shiqian)
 das Straßenviertel Pingshan (平山街道) im Stadtbezirk Dongzhou in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Pingshan (Dongzhou)
 das Straßenviertel Pingshan (平山街道) im Kreis Huidong in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Pingshan (Huidong)
 das Straßenviertel Pingshan (屏山街道) im Autonomen Kreis Luquan in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Pingshan (Luquan)
 das Straßenviertel Pingshan (平山街道) im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Pingshan (Pingshan, Benxi)
 das Straßenviertel Pingshan (坪山街道) im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Pingshan (Pingshan, Shenzhen)
 das Straßenviertel Pingshan (平山街道) im Stadtbezirk Xiangshan im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Pingshan (Xiangshan)
 das Straßenviertel Pingshan (平山街道) im Stadtbezirk Xiejiaji der Stadt Huainan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Pingshan (Xiejiaji)